Jan Hanuš ist der Name folgender Personen:

* Jan Hanuš (Komponist) (1915–2004), tschechischer Komponist
 Jan Hanuš (Fußballspieler) (* 1988), tschechischer Fußballspieler